Становая — многозначный термин; может означать:

Топоним

Россия

Населённые пункты 
 Становая — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Становая — деревня в Кетовском районе Курганской области.
 Становая — деревня в Становлянском районе Липецкой области, с 1984 г. в составе села Становое.
 Становая — посёлок в составе города Берёзовский Свердловской области.
 Становая — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Становая — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.

Реки 
 Становая — река в Еловском районе Пермского края, приток Камы.
 Становая — река в Омской области, приток Уя.
 Становая — река в Свердловской области, приток Чубаровки.
 Становая — река в Свердловской области, приток Утки.

Украина 
 Становая — село в Тростянецком районе Сумской области.

Фамилия 
 Становая, Татьяна Анатольевна (род. 1978) — российская журналистка и политолог.

См. также 
 Становое
 Становая Ряса
 Становая тяга